Ungureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ungureni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Ungureni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Ungureni (Brăduleț), Dorf im Kreis Argeș
 Ungureni (Valea Iașului), Dorf im Kreis Argeș
 Ungureni (Tătărăști), Dorf im Kreis Bacău
 Ungureni (Butimanu), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ungureni (Corbii Mari), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ungureni (Cornești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ungureni (Dragomirești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ungureni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj 
 Ungureni (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Ungureni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ungureni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Ungureni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Ungureni (Filipeștii de Târg), Dorf im Kreis Prahova
 Ungureni (Gherghița), Dorf im Kreis Prahova
 Ungureni (Vadu Săpat), Dorf im Kreis Prahova
 Ungureni (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea